Hrvatski Ju-Jitsu Savez (HJJS) je hrvatska krovna organizacija za ju-jitsu sport. Osnovan je 2004.

Međunarodni naziv za savez je Croatian Ju-Jitsu Federation.

Od međunarodnih organizacija član je Ju-Jitsu International Federation (JJIF).

Svi klubovi i udruge, neovisno o načinu na koji se piše jiu-jitsu, ju jitsu, jujutsu, brazilski jiu-jitsu, điuđitsu, džudžutsu itd., s tim i sličnim nazivljem spadaju u nadležnost Saveza te su dobrodošli u članstvo Saveza.

JJIF

Svjetske igre

Svjetsko prvenstvo

Europsko prvenstvo

Svjetska ljestvica - #1
Uvedena ??. Broj 1 na svjetskoj ljestvici u svojoj kategoriji.
(popis nepotpun)

Nadina Biljanović (fighting +70kg)

IBJJF

Svjetsko prvenstvo

Europsko prvenstvo

Svjetska ljestvica - najbolje pozicije

UAEJJF

Svjetsko prvenstvo

Ostalo

Povijest medalja na Svjetskim prvenstvima

Vidi
Međunarodna natjecanja u Hrvatskoj
Zagreb International Pro Jiu-Jitsu Championship

Vanjske poveznice
 Web stranica saveza

Izvori

Ju-Jitsu
Džiju-džicu